Marsile, personnage légendaire de la Chanson de Roland
Marsile de Padoue (v. 1275 - v. 1342), médecin et théoricien politique italien très violemment opposé aux prétentions temporelles de la papauté
Marsile Ficin (1433 - 1499), poète et philosophe italien, représentant du platonisme de la Renaissance.